Beecken ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Beecken (* 1904; † unbekannt), belgischer Boxer 
 Wolf-Dietrich Beecken (* 1964), deutscher Urologe und Onkologe